Джон Вашингтон Бэйрд (, 22 февраля 1852, Нью-Йорк — 1923) — американский шахматист и шахматный журналист, мастер, участник ряда крупных международных и американских турниров. Старший брат Д. Г. Бэйрда.

Был (как и младший брат) шахматным обозревателем газеты «The New York Times».

Точная дата и место смерти нигде не указываются.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты США